Демковцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Демковцы — село в Любарском районе Житомирской области.
 Демковцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Демковцы — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.